Mads Davidsen kan henvise til:
 Mads Davidsen (biskop) – biskop i Fyens Stifts fra april 2023
 Mads Davidsen (direktør) – dansk fodboldtræner og teknisk direktør